Der Yellow Cup ⅩⅩⅩ (2001) war der 30. Yellow Cup.

Modus 
In dieser Austragung spielten 6 Mannschaften im Modus „Jeder gegen Jeden“ mit je einem Spiel um den Pokal. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz.

Resultate

Rangliste

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Auszeichnungen

Einzelnachweise 

2001
Handballveranstaltung 2001